Гондомар (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Порту. По старому административному делению входил в провинцию Дору-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Порту, который входит в Северный регион. Численность населения — 25,7 тыс. жителей (город), 171 881 жителей (муниципалитет) на 2006 год. Занимает площадь 133,26 км².

Покровителем города считается Косма и Дамиан ().

Расположение 
Город расположен в 8 км на восток от адм. центра округа города Порту.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет
 на северо-востоке — муниципалитет Валонгу,Паредеш
 на востоке — муниципалитет
 на юго-востоке — муниципалитет Пенафиел,Каштелу-де-Пайва
 на юге — муниципалитет Арока, Санта-Мария-да-Фейра
 на юго-западе — муниципалитет Вила-Нова-де-Гайа
 на западе — муниципалитет Порту
 на северо-западе — муниципалитет Майа

История 
Город основан в 1193 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Багин-ду-Монте
 Ковелу
 Фош-ду-Соза
 Фанзереш
 Жовин
 Ломба
 Медаш
 Мелреш
 Риу-Тинту
 Сан-Кожме
 Сан-Педру-да-Кова
 Валбон

Города-побратимы 
 Понтеведра, Испания

 Гондомар, Испания

Примечания

См. также 
 Порту (округ)
 Муниципалитеты округа Порту
 Районы округа Порту

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Порту
Города Португалии